Michel II désigne plusieurs souverains :

 Michel II dit le Bègue, empereur Byzantin de 820 à 829 ;
 Michel II, despote d'Épire de 1230 à 1266 ;
 Michel II, roi de Serbie ;
 Michel Alexandrovitch de Russie, empereur de Russie du 15 au  ;

Michel II désigne plusieurs responsables religieux :
 Michel II, primat de l'Église orthodoxe russe de 1130 à 1145
 Michel II, évêque d'Uzès en France de 1677 à 1728
 Michel II Patriarche melkite d'Alexandrie de 870 à 903
 Michel II Patriarche copte d'Alexandrie de 849 à 851. 

Homonymie